Alexandre Trauner – scenografo ungherese
 Gernot Trauner – calciatore austriaco
 Marc Trauner – producer di musica hardcore e disc jockey tedesco